Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Martina Hingisová a Sabine Lisická, jehož členky nestartovaly společně. Němka Lisická nastoupila do paralelně probíhajícího Hopman Cupu 2016.

Vítězem čtyřhry se stal první švýcarsko-indický pár světa Martina Hingisová a Sania Mirzaová, který v sedmém vyhraném finále v řadě zdolal německou dvojici Angelique Kerberová a Andrea Petkovicová výsledkem 7–5 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly desátý společný vavřín. Hingisová, která obhájila trofej, vybojovala padesátý první deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Mirzaovou to byl třicátý třetí triumf.

Vítězky tak ve finále vyhrály 26. zápas za sebou, což se naposledy podařilo páru Gigi Fernándezová a Nataša Zverevová, který v sezóně 1994 dosáhl na sérii 28 zápasů. Kerberová se stala první hráčkou na turnaji, jež si zahrála finále dvouhry i čtyřhry.

Nasazení párů 
 ' Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  Alla Kudrjavcevová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2016